Липњик може бити:

 Липњик (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Липњик (Прјевидза), насељено мјесто у округу Прјевидза, Тренчински крај, Словачка Република